Ту́ннет Та́ймла (, Вильянди) — эстонский рэндзист, чемпион мира (2003, 2013), победитель командного чемпионата мира в составе сборной Эстонии (2008).

Биография 

Начал заниматься рэндзю в 1995 году, в возрасте 7 лет, тренер - Антс Соосырв. Уже в 1999 году выиграл молодёжное первенство Европы в категории мальчиков до 14 лет. Впоследствии выигрывал молодёжное первенство Европы ещё дважды, в 2001 (мальчики до 14 лет) и в 2005 (мальчики до 18 лет). В 2002 году Туннет выиграл молодёжный чемпионат мира (мальчики до 14 лет).

С детства Туннет участвовал и во взрослых турнирах, доказывая своё право играть там растущей успешностью выступлений. Пройдя отбор, в 2002 году он принял участие в командном первенстве мира в составе сборной Эстонии, занявшей в итоге 2 место. В состоявшемся вскоре личном чемпионате Европы ему удалось завоевать серебряную медаль.

В 2003 году он, пройдя национальную квалификацию, попал в финальную стадию чемпионата мира по рэндзю и выиграл этот чемпионат. Впоследствии он неоднократно принимал участие в финалах чемпионатов мира, в 2009 году завоевав серебряную медаль, в 2013 году он повторил успех 2003 года, но уже на новом дебютном регламенте Ямагути, став дважды чемпионом мира. С 2002 года он стал постоянным членом сборной Эстонии на командных чемпионатах мира, завоевав в составе сборной ряд серебряных медалей (2002, 2004, 2006, 2010) и одну золотую (2008).

Примечания

Ссылки 
 http://www.spordiinfo.ee/esbl/biograafia/Tunnet_Taimla 

Чемпионы мира по рэндзю